3I steht für:
 Air Comet Chile, ehemalige chilenische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 AirLift Service, mazedonische Fluggesellschaft (IATA-Code)

3i steht für:
 3i, britisches Private-Equity-Unternehmen

Siehe auch:
 I3

3I